Plaats in Indonesië
 Pandes (Cepiring), een plaats in het bestuurlijke gebied Kendal in de provincie Midden-Java
 Pandes (Wedi), een plaats in het bestuurlijke gebied Klaten in de provincie Midden-Java